Misty (postać) – fikcyjna bohaterka kilku serii anime Pokémon oraz liderka sali w kilku grach konsolowych pod tym samym tytułem; w Japonii znana jako カスミ Kasumi
 Misty (satelita) – amerykański satelita szpiegowski
 MISTY1 – algorytm kryptograficzny
 Misty of Chincoteague – książka dla dzieci napisana przez Marguerite Henry